Уи́льям Ба́кленд (в устаревшей транскрипции Ви́лья́м Бу́кланд; ; 12 марта 1784, Эксминстер, Девоншир, Англия, Великобритания — 24 августа 1856, Клэфем, Англия, там же) — британский  и , член Лондонского королевского общества, декан Вестминстерского аббатства.

Биография 
Изучал в богословие в Оксфордском университете, занимался естественными науками. В 1813 году был приглашён на вновь открытую кафедру минералогии, с которой соединил и геологию.

В своём сочинении «Геология и минералогия в отношении к естественной истории» (), выпущенном в дополненном и исправленном издании в 1864 году Ричардом Оуэном, Баклэнд пытался привести плутоническое учение в возможное согласование с библейскими повествованиями. В 1845 году он был назначен вестминстерским деканом.

Баклэнд вошел в историю науки тем, что описал и наименовал первый открытый род нептичьих динозавров — мегалозавра. В 1815 году он купил окаменелости, найденные близ Оксфорда, но сам не мог определить, какому животному они принадлежат, пока в 1818 году посетивший его Жорж Кювье не предположил, что это — ископаемые остатки гигантской хищной ящерицы. В 1824 году Баклэнд приобрёл ещё остатки и представил их Королевскому обществу, описав как новый род, названный мегалозавром ( — «великий ящер»).

Баклэнд умер в Клэфэме, вблизи Лондона.

Старший из сыновей Баклэнда, Фрэнсис Баклэнд (17 декабря 1826 — 19 декабря 1880) — полковой врач английской гвардии, автор работ «Естественнонаучные курьёзы» (, , 1858), «Общедоступная история рыб Великобритании» (, 1873) и других популярных естественно-исторических сочинений, оказавший большие услуги рыбоводству в Англии. Основал за свой счёт «Музей экономической культуры рыбоводства» () в Лондоне.

Признание 
В честь Баклэнда был назван род вымерших растений Bucklandia из группы беннеттитовых.

Публикации 
 Reliquiae diluvianae (2-е изд., , 1824)
 Geology and mineralogy considered with reference to natural theology (2 т., , 1836; 4-е изд. 1868, нем. перевод Агассиса, 2 ч., Нёвшатель, 1838—1839)

Литература 
 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 

Геологи Великобритании
Палеонтологи Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Волластона
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Геологического общества Лондона